Termin  ima više značenja.

 DTDP-L-ramnozna 4-epimeraza, enzim
 WBIB (AM), radio stanica